Le petit Nicolas ist der Originaltitel von: 
 Der kleine Nick, Kinderbuchserie von René Goscinny und Jean-Jacques Sempé
 Der kleine Nick (Fernsehserie), Fernsehserie
 Der kleine Nick (Film), französischer Spielfilm von Laurent Tirard